ОГЭ — аббревиатура:
 Основной государственный экзамен
 Отдел главного энергетика — структурное подразделение предприятия